Chris Heintz (né en 1974), joueur de baseball
 Daniel Heintz le Vieux (vers 1530-1596), architecte établi à Berne en Suisse
 Daniel Heintz le Jeune (1574-1633), architecte à Berne en Suisse
 Fernand Heintz (1878-1939), compositeur belge établi à Paris ;
 Henri Heintz, cycliste français né en 1946 ;
 
 Richard Heintz (1871-1929), peintre belge
 Patrick Heintz (né en 1964), pilote automobile
 Philip Heintz (né en 1991), nageur allemand
 Wilhelm Heinrich Heintz (né en 1817), chimiste allemand
Dominique Heintz (né en 1993), footballeur professionnel Allemand
Joseph Heintz (1898-1976), Président du RC Strasbourg, club de football

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien